La Coppa di Israele 1961-1962 è la 5ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.La finale della competizione si è disputata alla Holon Basketball Stadium di Holon.

Secondo turno 

 Maccabi Hadera, Hapoel Ramat Gan, Hapoel Holon

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1961-1962

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1961
Pallacanestro nel 1962
Coppa di Israele di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Holon